De Schotse voetbalclub Celtic FC speelt sinds 1962 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Overzicht

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt Celtic FC

) 2022/23: I.v.m. de Russische inval in Oekraïne werd de uitwedstrijd tegen Sjachtar Donetsk in Warschau gespeeld.

Zie ook
 Deelnemers UEFA-toernooien Schotland
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Celtic FC
Celtic FC